Tornabuoni bezeichnet:
 Tornabuoni (Familie), florentinische Kaufmannsfamilie

Tornabuoni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanna Tornabuoni (1468–1488), italienische Adlige
 Lorenzo Tornabuoni (1468–1497), italienischer Adliger
 Lucrezia Tornabuoni (1425–1482), italienische Adlige und Dichterin
 Giovanni Tornabuoni (1428–1497), italienischer Adliger, Bankier und Mäzen